Permission peut faire référence à :

Militaire 
 Une permission, période où le soldat a le droit de quitter l'environnement militaire (par exemple, pour retrouver sa famille) : permissionnaires français de la Première Guerre mondiale.

Cinéma 
 Yol, la permission, film turc de Yılmaz Güney, Palme d'or à Cannes en 1982.
 Marie-Louise ou la Permission, film français écrit et réalisé par Manuel Flèche (1995) avec Kate Beckinsale et Éric Ruf.
 Permission, film américain de Brian Crano (2017) avec Rebecca Hall et Dan Stevens.
 Permission jusqu'à l'aube, film américain sorti en 1955, avec Henry Fonda.
 Permission d'aimer  film américain de Mark Rydell sorti en 1973, avec James Caan.

Autres 
 Permission clandestine permission officieuse accordée en France sous l'Ancien Régime à la publication de certains ouvrages
 Permission de travestissement document officiel délivré par la préfecture de police autorisant les femmes « à s'habiller en homme ».
 Permission marketing
 Permissions Unix